Este: a délutánt követő, az éjszakát megelőző napszak
Este: olasz település, Padova egy városrésze
Este: Koltai Lajos 2007-es filmje